

Plaatsen
 East St. Louis

Sport
 Eesti Sulgpalliliit, de nationale badmintonbond van Estland.
 ESL (e-sport), een organisator van e-sportevenementen.

Technologie
 Elektronisch schaplabel